Marina je lahko:
 Marina (pristanišče), vrsta pristanišča
 Marina (slika), slika ki prikazuje morske motive
 Marina (ime), žensko osebno ime
 Marina (ladja), motorna pomorska ladja
 Marina, Splitsko-dalmatinska županija - naselje na Hrvaškem